Александр Иванович Лобанов:
* Лобанов, Александр Иванович (1945—2006) — советский и российский военачальник, генерал-майор.
 Лобанов, Александр Иванович (1914—1962) — советский конструктор стрелкового оружия.